Municipio de Cross Roads puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cross Roads (condado de Martin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Cross Roads (condado de Wilson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilson.